Göbel oder Goebel steht für: 

 Göbel (Name), Vor- und Familiennamen (dort auch die Variante Goebl)
 Göbel (Möckern), Ortsteil von Möckern, Sachsen-Anhalt
 Haus Goebel in Wuppertal
 Villa Göbel in Niederlößnitz, Radebeul
 Fahrzeugfabrik Karl Goebel, deutscher Hersteller von Fahrrädern, Mopeds und Motorrädern
 Porzellanfabrik W. Goebel in Oeslau, einem Stadtteil Rödentals
 Goebel Brewing Company, US-amerikanische Brauerei in Detroit

Siehe auch:
 Gobel